

Geografia 
Carolina (Maranhão) — município brasileiro
Carolina (Santa Maria) — bairro no Rio Grande do Sul, Brasil
Carolina (El Salvador) — município no departamento de San Miguel
Carolina (Porto Rico) — município
Carolina del Príncipe — município na Colômbia
Província da Carolina — antiga província britânica na América do Norte
Carolina do Norte — estado dos Estados Unidos
Carolina do Sul — estado dos Estados Unidos

Árvores 
 Adenanthera pavonina
 Pachira aquatica

Outros usos 
Carolina (2003) — filme  com Julia Stiles e Shirley McLaine
Carolina (canção de Chico Buarque) — de 1967
Carolina (canção de Taylor Swift) — de 2022
Carolina Dynamo — clube de futebol dos Estados Unidos
Carolina (doce)

Desambiguações de biologia
Desambiguações de topônimos